Кривицы — название населённых пунктов:

Россия 
 Кривицы — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Кривицы — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Кривицы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Кривицы — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Кривицы — деревня в Невельском районе Псковской области.